Zoetrope Interactive — частная компания, которая специализируется на разработке компьютерных игр. Располагается в  Стамбуле, Турция.

История компании 
Была основана Онуром Шамлы (, Оралом Шамлы ( и Галипом Картоглу ( в 2005 году.

Основная специализация компании — разработка игр в жанре квеста. В выпущенных проектах компания применяет собственный игровой движок CPAGE.

Первым проектом студии стал квест Darkness Within: In Pursuit of Loath Nolder 2007 года; в 2009 году игра получила продолжение — The Dark Lineage. В 2014 году обе игры были переизданы в Steam с улучшенной графикой и другими улучшениями.

Разработанные игры 
 2007 — Darkness Within: In Pursuit of Loath Nolder (ПК)
 2009 — Darkness Within: The Dark Lineage (ПК)
 2015 — Darkness Within 2: The Dark Lineage Director’s Cut Edition (ПК)
 2017 — Conarium (ПК, Mac, PS4, Xbox One, Switch)
 2020 — Transient (ПК, Mac, PS4, Xbox One, Switch)

Ссылки 
 

 

 

 

 

 

Производители компьютерных игр Турции
Производители компьютерных игр по алфавиту